Ludwik Mortęski – imię i nazwisko trzech osób
 Ludwik Mortęski (wojewoda chełmiński) (zm. 1480), wojewoda chełmiński, ojciec Ludwika, kasztelana gdańskiego i elbląskiego, pradziad Ludwika (zm. 1615)
 Ludwik Mortęski (kasztelan gdański) (zm. 1539), kasztelan gdański i elbląski, syn Ludwika, wojewody chełmińskiego, dziad Ludwika (zm. 1615), wojewody chełmińskiego i pomorskiego
 Ludwik Mortęski (wojewoda pomorski) (zm. 1615), wojewoda pomorski i chełmiński, wnuk Ludwika (zm. 1539) i prawnuk Ludwika (zm. 1615)